Belogorsk (oblast Amoer), stad in de Russische oblast Amoer
 Belogorsk (oblast Kemerovo), plaats in de Russische oblast Kemerovo
 Russische naam voor Bilohirsk (eerder Karasoebazar), stad in de autonome Oekraïense Krimrepubliek